Казанджиев — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Казанджиев, Васил Иванов (род. 1934) — болгарский композитор, дирижёр и педагог.
 Казанджиев, Огнян Добринов (в монашестве Киприан; род. 1976) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Траянопольский, викарий Врачанской епархии.
 Казанджиева, Мария Матвеевна (более известна под фамилией Горичева; 1887—1967) — русская и советская актриса театра и кино.
 Казанджиев, Спиридон (1882—1951) — болгарский психолог и философ-идеалист.